Thurston ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Thurston (Suffolk), Gemeinde im District Mid Suffolk

in den Vereinigten Staaten:
 Thurston (Alabama), im Geneva County
 Thurston (Georgia), im Greene County
 Thurston (Nebraska), im Thurston County
 Thurston (New York), im Steuben County
 Thurston (Ohio), im Fairfield County
 Thurston (Oregon), im Lane County

Thurston ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Babock Thurston (1804–1886), US-amerikanischer Politiker
 Fred Thurston (1933–2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Howard Thurston (1869–1936), US-amerikanischer Zauberer
 Jeremiah Thurston (1768–1830), US-amerikanischer Politiker

 Lloyd Thurston (1880–1970), US-amerikanischer Politiker
 Louis Leon Thurstone (1887–1955), US-amerikanischer Ingenieur und Psychologe
 Robert Thurston (1936–2021), US-amerikanischer Autor
 Robert W. Thurston, US-amerikanischer Historiker
 Samuel Thurston (1815–1851), US-amerikanischer Politiker
 William Thurston (1946–2012), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Thurston County
 Thurston Gardens
 Thurston-Gletscher
 Thurston-Insel
 Thurston-Syndrom